Гран-прі Росії 2018 (офіційно Formula 1 2018 VTB Russian Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 30 вересня  на Автодромі Сочі в Сочі, Краснодарський край, Росія. Це шістнадцятий етап чемпіонату світу і п'яте Гран-прі Росії в історії.

Класифікація

Примітки 
  – Макс Ферстаппен отримав штраф у 43 позиції: 35 позицій за заміну компонентів двигуна, 5 за заміну коробки передач і 3 позиції за порушення режиму жовтих прапорів у кваліфікації.
  – Данієль Ріккардо отримав штраф у 40 позицій: 35 позицій за заміну компонентів двигуна і 5 за заміну коробки передач.
  – П'єр Гаслі отримав штраф у 35 позицій за заміну компонентів двигуна.
  – Брендон Гартлі отримав штраф у 40 позицій за заміну компонентів двигуна.
  – Фернандо Алонсо отримав штраф у 30 позицій за заміну компонентів двигуна.
  – Стоффель Вандорн отримав штраф у 5 позицій за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Росії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Вересень 2018
2018 у Росії